Rakonczai ist der Familienname folgender Personen:

 Beáta Rakonczai (* 1977), ungarische Langstreckenläuferin
 Viktor Rakonczai (* 1976), ungarischer Musiker und Komponist